Скрыдлево  — топоним:

Беларусь 
 Скрыдлево — деревня, Шапечинский сельсовет, Витебский район, Витебская область
 Скрыдлево — деревня, Кошелевский сельсовет, Новогрудский район, Гродненская область